Ю́сефссон () — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Юсефссон, Хелена (род. 1978) — шведская певица, автор песен, вокалистка в группе Sandy Mouche.
 Юсефссон, Энар (1916—1989) — шведский лыжник, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.